Ла Баранкита има више значења:

 Ла Баранкита, Ел Чилтепин (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Баранкита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Баранкита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику